Thiel kan som auktorsförkortning betyda:

 Hjalmar Thiel
 Max Egon Thiel
 C.E. Hugo Thiel

Robotskapade auktorsförkortningar